Ганёнок — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Зятьковского сельсовета.

История 
Основан в 1915 году. В 1926 году в посёлке имелось 63 хозяйства. В национальном составе населения того периода преобладали украинцы. В административном отношении являлся центром Ганёнковского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района